Шаман (з мови народів Сибіру той хто знає) — людина за якою визнаються здібності цілити, спілкуватися з духами і яка має ясновидющі або священні можливості
 Шаман (Уаза) () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Шаман (Афганістан) — район у Афганістані у провінції Хост